Albrecht Hohenzollern, również Albrecht z Brandenburgii (ur. 28 czerwca 1490 w Cölln, zm. 24 września 1545 w Moguncji) – syn Jana Cicero (z dynastii Hohenzollernów), markgraf Brandenburgii (jako Albrecht IV), kardynał (od 24 marca 1518), elektor i arcybiskup Moguncji (1514–1545), oraz administrator apostolski diecezji Halberstadt i arcybiskup Magdeburga (1513–1545).

Uwagi

Bibliografia 
 

Hohenzollernowie
Arcybiskupi Moguncji
Arcybiskupi magdeburscy
Niemieccy kardynałowie
Biskupi Halberstadt
Urodzeni w 1490
Zmarli w 1545
Kardynałowie z nominacji Leona X